Jon Jones může být:
 Jon Jones (režisér), britský televizní režisér a scenárista
 Jon Jones (bojovník) (* 1987), americký bojovník ve smíšených bojových uměních
 Jon Owen Jones (* 1954), velšský politik

Podobné názvy 
 John Jones